Хорнет (  «шершень»):
 Хорнет — тауншип в округе Белтрами, Миннесота, США.
 «Хорнет» — американский авианосец класса «Эссекс», действовавший в составе Военно-морских сил США в период Второй мировой войны.
 «Хорнет» — американский авианосец типа «Йорктаун», эксплуатировавшийся в период с 1941 по 1942 годы.
 «Хорнет» — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах.
 «Супер Хорнет» — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик.

См. также 
 Шершень (значения)
 .22 Hornet — малокалиберный патрон американского происхождения, один из наименее мощных патронов центрального боя.
 Hudson Hornet — полноразмерный автомобиль, выпускавшийся компанией Hudson Motors в Детройте.